Hashimoto kan syfta på:

 Hashimotos sjukdom - sjukdom som drabbar sköldkörteln
 Hashimoto (auktor) - auktorsförkortning

Geografi 
 Hashimoto, Wakayama - en stad i Wakayama prefektur, Japan

Personer 
 Gahō Hashimoto - japansk målare 
 Hideo Hashimoto - japansk fotbollsspelare
 Reika Hashimoto - japansk fotomodell och skådespelare
 Ryutaro Hashimoto - japansk politiker
 Seiko Hashimoto - japansk skridskoåkare och tävlingscyklist
 Shinya Hashimoto - japansk fribrottare